Кайтанак () — топонимы в Республике Алтай России.

 Кайтанак (село) — село в Усть-Коксинского района, входит в состав Огнёвского сельского поселения.
 Кайтанак — река в Республике Алтай

Примечания